Proiectul Manhattan a fost numele de cod atribuit efortului american de a dezvolta primele arme nucleare în timpul celui de-al doilea război mondial, cu asistență din partea Regatului Unit și a Canadei. 

Proiectul Manhattan (în engleză, Manhattan Project)' se poate referi și la: 

Film și televiziune

 Proiectul Manhattan, o drama din 1986: un elev de liceu își construiește propria bombă nucleară 
 Proiectul Manhattan, un episod din Ugly Betty 

Muzică

 The Manhattan Project, un album din 1978 al trompetistului de jazz Dizzy Reece
 Manhattan Project, un cântec din 1985 a lui Rush 
 Manhattan Project, un album din 1990 al unui supergrup de jazz/fusion cu același nume 
 Manhattan Project, un EP din 2015 a artistului hip-hop Carter Ace 

Teatru

 Manhattan Project, o companie de teatru creată în 1968 de Andre Gregory 

Jocuri video

 Duke Nukem: Manhattan Project (2002)
 Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (1991)

Vezi și
 Manhattan (dezambiguizare)
 Manhattan, serie TV originală WGN 2014 bazată pe proiectul Manhattan
 The Manhattan Projects, o serie de cărți de benzi desenate despre un Proiect Manhattan alternativ care dezvoltă o gamă mai largă de experimente științifice 
 Manhattan Project National Historical Park, parcuri ce comemorează Proiectul Manhattan, situate în statul Washington, New Mexico și Tennessee. 
 Manhattan Bail Project'', un program de servicii de preprocesare din anii 1960.